Bennetts ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Bennetts (1940–2013), britischer anglikanischer Theologe und Bischof von Coventry
 Keanan Bennetts (* 1999), englischer Fußballspieler

Bennetts ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennetts (Arkansas), im Baxter County – nicht mehr existent
 Bennetts (Allegany County, New York)
 Bennetts (Steuben County, New York)
 Bennetts (South Carolina), im Spartanburg County

Siehe auch:
 Bennett